Північний Барандузчай, Північний Барандузчай, Барандузчай-є-Шомалі (перс. دهستان باراندوزچای شمالی‎) — дехестан в Ірані.
 Південний Барандузчай — дехестан в Ірані, Центральний бахш (Урмія).